El apellido Winfrey puede hacer referencia a:

Personas 

 Oprah Winfrey (1954-), también conocida como Oprah Gail Winfrey, empresaria, filántropa, crítica de libros, presentadora de televisión, productora, actriz, y periodista estadounidense.
 Travis Winfrey (1981-), actor estadounidense.